Cora Vaucaire, de son vrai nom Geneviève Collin, chanteuse, épouse de Michel Vaucaire.
 Maurice Vaucaire, chansonnier et auteur dramatique français, père de Michel Vaucaire et beau-père de Cora Vaucaire.
 Michel Vaucaire, parolier français.